Софи́я Асга́товна Губайду́лина (;Sofiya (Saniya) Äsğät qızı Ğobäydullina; род. 24 октября 1931, Чистополь, Татарская АССР) — советский и российский композитор, с 1991 года живёт в Германии. Автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989).

Биография 
София Губайдулина родилась в городе Чистополе Татарской АССР. Отец — Губайдулин Асгат Масгудович, инженер-геодезист. Мать — Губайдулина Федосия Фёдоровна, урождённая Елхова, педагог. Дед, Масгуд Губайдулин, был муллой. В 1932 году семья переехала в Казань.

В 1935 София поступила в музыкальную школу № 1 имени П. И. Чайковского. С 1946 по 1949 училась в казанской музыкальной гимназии по фортепиано (класс М. А. Пятницкой) и композиции, а с 1949 по 1954 в Казанской консерватории по классу композиции у профессора Альберта Лемана, а также по классу фортепиано у Григория Когана. В 1954 году поступила в Московскую консерваторию, класс композиции Юрия Шапорина, а затем Николая Пейко, класс фортепиано Якова Зака. Сталинская стипендиатка. В 1963 году окончила аспирантуру Московской консерватории по композиции у профессора Виссариона Шебалина. Важным было для неё в эти годы слово-напутствие, сказанное ей Дмитрием Шостаковичем: «Я вам желаю идти вашим „неправильным“ путём».

В 1969—1970 Губайдулина работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в музее имени А. Н. Скрябина и написала там электронную пьесу Vivente — non vivente (Живое — неживое, 1970). Губайдулина писала также музыку для кино. Всего она написала музыку к 25 фильмам, включая «Вертикаль» (1967), «Маугли» (мультфильм, 1971), «Человек и его птица» (мультфильм, 1975), «Чучело» (реж. Р. Быков, 1983), «Мария — королева Шотландии» (2013). С начала 1970-х годов подружилась с Петром Мещаниновым (муж с 1992), пианистом, дирижёром ряда её произведений и теоретиком музыки, оказавшим значительное влияние на численные расчёты в технике музыкальной композиции Губайдулиной. С 1975 года выступала с импровизациями в составе ансамбля «Астрея» вместе с композиторами Виктором Суслиным и Вячеславом Артёмовым.

В 1979 году на VI съезде композиторов в докладе Тихона Хренникова её музыка подверглась жёсткой критике, и Губайдулина попала в так называемую «хренниковскую семёрку» — «чёрный список» семи отечественных композиторов, в течение ряда лет не могла выступать на радио и телевидении.

В 1991 году Губайдулина получила немецкую стипендию и полтора года находилась в Ворпсведе. С 1992 года живёт в Аппене под Гамбургом, сохраняя российское гражданство.
 Тогда было трудно, жизнь в Германии была проще. Но я никогда не считала себя изгнанником. Я часто возвращаюсь в Россию. Пока я не приехала сюда, я всегда жила в городах, но это становится все более невозможным. Мне нужна тишина, чтобы писать. Здесь вокруг меня лес, в котором я могу бродить. Я живу в деревне только с двумя дорогами. /смеется/. Получается, что это не достаточно далеко : Гюнтер Грасс говорит, что он живёт в деревне только с одной дорогой.

В 2005 году провела мировое турне, посвящённое Тысячелетию Казани.

В 2011 году в Казани прошли торжества и акции в честь 80-летия Губайдуллиной, в том числе два фестиваля её имени и объявление её почётным гражданином Казани.

В 2013 году 82-летняя композитор участвовала в фестивале «The rest is noise» в Лондоне, посвящённом политике и духовности в искусстве..

В 2011 году с личным патронатом и участием Софии Губайдулиной в Казани силами Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан основан ежегодный фестиваль современной музыки её имени «Конкордия», в котором выступают известные российские и зарубежные композиторы и исполнители. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Александр Сладковский.

В Казани проводится международный конкурс пианистов её имени с участием студентов Казанской и других консерваторий.

Центр современной музыки действует в Казани в реконструированном доме на улице Тельмана, где композитор провела свои детские годы.

Оценка творчества 

Творчество Губайдулиной стремилось к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока, воздействие представлений духовно-религиозного порядка. Через веру она приходит и к смыслу творчества.

Наряду с Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым Губайдулина входила в так называемую «троицу» московских композиторов авангардного направления.

Сочинения 
 Фацелия, вокальный цикл на слова М. Пришвина (1957)
 Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965)
 Ночь в Мемфисе, кантата для меццо-сопрано, мужского хора и оркестра на древнеегипетские тексты (1968)
 Рубайят, кантата на стихи Хакани, Хафиза и Хайяма (1969)
 Пять пьес для домры и фортепиано по мотивам татарского фольклора (1977)
 Квартет для четырёх флейт (в пяти частях), (1977)
 De profundis (Из глубины), пьеса для баяна соло (1978), впервые исполнена Ф. Липсом
 Семь слов Христа для виолончели, баяна и струнных (1982)
 Offertorium (Жертвоприношение), концерт для скрипки с оркестром (1980/1982/1986), посвящение Гидону Кремеру
 Et expecto (И чаю воскрешения мёртвых), соната для баяна в 5 частях, посвящение Ф. Липсу (1986)
 Слышу… Умолкло…, симфония в 12 частях под названием (1986)
 Аллилуйя для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цветных проекторов, 1990
 Из Часослова, кантата на стихи Райнера Марии Рильке, (1991)
 Теперь всегда снега, кантата на стихи Геннадия Айги (1993)
 Музыка для флейты, струнных и ударных (1994)
 Симфония Фигуры времени (1994)
 Висельные песни (15 песен) на стихи Х. Моргенштерна для голоса и ансамбля инструментов (контрабас, ударные и др., 1996).
 Ночная песнь рыбы, концерт для альта с оркестром (1996), по заказу Чикагского симфонического оркестра, посвященный Ю. Башмету
 Кватернион для четырёх виолончелей (1996)
 Страсти по Иоанну, для солистов, хора и оркестра, написанная по заказу города Штутгарта в ознаменование 250-летия со дня смерти И. С. Баха (2000).
 Пасха по Иоанну, для солистов, хора и оркестра, (2001).
 «Лира Орфея», концерт для скрипки, струнных и ударных (2006).
 «In Tempus Praesens», второй концерт для скрипки с оркестром, (2007).
 So Sei Es (Да будет так), камерная пьеса, посвященная Суслину (2013).
 Uber Liebe Und Hass (О любви и ненависти), для сопрано, тенора, баритона, баса, двух смешанных хоров и оркестра (на тексты псалмов и молитв на русском, немецком, французском и итальянском) (2015—2016).
 «Диалог: Я и Ты», концерт для скрипки с оркестром (2018).
 «Der Zorn Gottes» (Гнев Божий), для оркестра (2020).

Музыка для кино 
 1964 — «Хотите — верьте, хотите — нет…»
 1967 — «Вертикаль»
 1967 — «Кузнец-колдун» (мультипликационный)
 1968 — «День ангела»
 1969 — «Белый взрыв»
 1973 — «Маугли» (мультипликационный)
 1974 — «Каждый день доктора Калинниковой»
 1975 — «Человек и его птица» (мультипликационный)
 1981 — «Великий самоед»
 1982 — «Кафедра»
 1983 — «Чучело»
 1987 — «Крейцерова соната»
 1988 — «Кошка, которая гуляла сама по себе» (мультипликационный)
 1988 — «Балкон»
 1989 — «Личное дело Анны Ахматовой» (документальный)
 2011 — «Картонная деревня»
 2013 — «Мария — королева Шотландии»
 2017 — «Убийство священного оленя»

Награды и звания 
 Премия князя Монако (1987)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (16 ноября 1989 года) — за заслуги в области советского искусства.
 Член Комитета по присуждению Ленинских премий (1990)
 Премия имени Кусевицких, США (1990, 1994)
 Премия Франко Аббиато, Италия (1991)
 Премия на 7-м Международном фестивале композиторов-женщин в Гейдельберге (1992)
 Государственная премия Российской Федерации (1992)
 Премия имени Людвига Шпора, Германия (1995)
 Член Шведской королевской музыкальной академии (1995)
 Императорская Премия (Praemium Imperiale), Япония (1998)
 Член ордена «Pour le Mérite» («За заслуги») Германия (1999)
 премия фонда «Библия и культура», Германия (1999)
 Музыкальная премия Леони Соннинг, Дания (1999)
 Медаль Гёте, Германия (2001)
 Премия Silenzio, Москва (2001)
 Премия Polar Music, Стокгольм (2002)
 Большой Крест со звездой ордена «За заслуги перед ФРГ» (2002)
 «Living Composer», Франция (2003)
 Премия «Триумф» (2006)
 Почётная награда Правительства Москвы и Международного Совета российских соотечественников «Соотечественник года — 2007» — за большой личный вклад в развитие российской и мировой культуры.
 Почётный доктор Йельского университета (2009)
 Большой крест со звездой и плечевой лентой ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» Германия (2009)
 Орден Дружбы (30 декабря 2010 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Почётный доктор Чикагского университета (2011)
 Почётный гражданин Казани (2011)
 «Золотой лев» музыкального фестиваля Венеции (Music and Theatre sectors of the Biennale di Venezia) (2013)
 Орден «Дуслык» (19 октября 2016 года, Республика Татарстан, Россия) — за значительный вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (2016)
 Орден «За заслуги в культуре и искусстве» (21 февраля 2022 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Цитаты 
«Я религиозный православный человек и религию понимаю буквально, как re-ligio — восстановление связи между жизнью и высотой идеальных установок и абсолютных ценностей, постоянное воссоздавание legato жизни. Жизнь разрывает человека на части. Он должен восстанавливать свою целостность — это и есть религия. Помимо духовного восстановления нет никакой более серьёзной причины для сочинения музыки» (цит. по: В. Холопова. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям. М., 2001. С. 3-4).

«В Древней Греции все арфисты были мужчинами, а теперь это „женский“ инструмент. Времена меняются, и слова Брамса о том, что „скорее мужчина родит ребёнка, чем женщина напишет хорошую музыку“, звучат уже несерьёзно» (цит. из интервью МК 16 февраля 2007 года).

«Все, что я пишу, — всего лишь попытка. Для нас, человеческих существ, ничто никогда не будет достигнуто так, как мы себе это представляем. Что мы делаем, это — только попытки. Это наша судьба. Пусть будет так». (цит. из интервью The Guardian 31 октября 2013 года).

Примечания

Литература 
 Холопова В. Н., Рестаньо Э. София Губайдулина. — М., 1996. (на ит. яз. — Турин, 1991).
 Ценова В. С. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. — М., 2000 (на нем. яз. — Берлин, 2001).
 Холопова В. Н. София Губайдулина: Путеводитель. — М., 2001.
 Кудряшов А. Ю. Об особенностях ладогармонического устройства «Сада радости и печали» С. Губайдулиной // Проблемы музыкознания. Музыка. Язык. Традиция: Сборник научных трудов. Вып. 5. / Отв. ред.-сост.: В. Г. Карцовник. — Л.: ЛГИТМиК, 1990. — С. 179—192.
 Петров В. О Инструментальный театр Софии Губайдулиной // Актуальные проблемы высшего музыкального образования: Научно-аналитический и научно-образовательный журнал. — 2011. — № 4 (20). —С. 49-55.
 Петров В. О. «Сад радости и печали» Софии Губайдулиной (о концепции сочинения) // Камертон: Вестник Астраханской государственной консерватории. Вып 9: сентябрь — декабрь 2010. — Астрахань: Новая линия, 2010. — С. 28-30.
 M. Kurtz. Sofia Gubaidulina. — Stuttgart, 2001.

Ссылки 
 София Губайдулина на сайте Биограф
 София Губайдулина на сайте Кругосвет
 София Губайдулина на сайте Образовательный портал
 София Губайдулина, интервью на сайте Aposition
 София Губайдулина на сайте Дмитрия Смирнова
 София Губайдулина: «Человечество может потерять измерение высоты». Интервью «Нашей газете» от 31.08.2011. Автор Надежда Сикорская
 «Мы сейчас на краю пропасти»: Интервью газете «Газета», № 229, 2.12.2008.
 София Губайдулина на сайте первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева
 Мария Коренева. Лидеры русского мира. — Вечерняя Москва, 27 февраля 2008 г.
 Gubaidulina Sofia
 София Губайдулина стала почётным гражданином Казани
 Интервью интернет-порталу «Русское поле» (Германия) 2014 года.
 «Sofia Gubaidulina’s orientalism in chamber music» by Razia Sultanova in in Orientality: Cultural Orientalism and Mentality, Volume 1, Orientalist Museum, Doha, Qatar, 2015

Выпускники Казанской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Лауреаты Императорской премии Японии
Члены Шведской королевской музыкальной академии
Члены Баварской академии изящных искусств
Женщины-композиторы
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Лауреаты Немецкой премии авторов музыкальных произведений
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии
Кавалеры ордена Pour le Mérite (гражданский класс)